Andrés Manuel López Obrador (né en 1953), homme politique mexicain ;
 Fernando Obradors (1897-1945), compositeur espagnol ;
 Jacqueline Obradors (née en 1966), actrice américaine ;